Rio Susquehanna

Condado de Susquehanna

Susquehanna Depot
Susquehanna Trails

Desambiguação